MeuhMeuhTv est un logiciel libre permettant de recevoir la télévision sur son PC avec une carte TV.

Il est distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Fonctionnalités 
MeuhMeuhTv permet non seulement de regarder vos chaînes préférées mais il peut aussi les enregistrer.

Historique 

La première version de MeuhMeuhTV (1.0) a été développée par Fasouil en  pour les cartes TV équipées d'un circuit BT848 de Conexant.

Depuis la version 3.0, MeuhMeuhTV s'est affranchi des contraintes liées au chipset graphique. En outre, la grande majorité des matériels présents sur le marché est équipée de chipsets Conexant 88x ou Philips 713x totalement compatibles avec MeuhMeuhTV.

La version actuelle de MeuhMeuhTV est la version 3.0.0.6, permettant la visualisation de la TV analogique. 
Une version Alpha est en cours de développement qui permet déjà de gérer plusieurs sources simultanément et de visualiser la Télévision numérique terrestre (TNT).

Liens externes 

  Site officiel
  Le site dévelo de MeuMeuhTv
  Le Forum de MeuhMeuhTv

Logiciel vidéo
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Windows
Technique de la télévision